The Merry-Go-Round – film del 1919 diretto da Edmund Lawrence
Der Reigen - Ein Werdegang (The Merry-Go-Round) – film del 1920 diretto da Richard Oswald
The Merry-Go-Round – documentario del 1966 diretto da Tanya Tree
The Merry-Go-Round – episodio del 1955 della serie tv Goodyear Television Playhouse